— железнодорожная станция в японском посёлок Синтоку, обслуживаемая компанией JR Hokkaido.

История 
Станция Синтоку была открыта 8 сентября 1907 года. С приватизацией JNR она перешла под контроль JR Hokkaido.

Линии 
 JR Hokkaido
 Главная линия Немуро
 Линия Сэкисё

Примечания

Ссылки 
 JR Hokkaido

Железнодорожные станции в префектуре Хоккайдо